Varias personas han llevado el nombre de Francisco Bernaldo de Quirós o Francisco Bernardo de Quirós:

 Francisco Bernardo de Quirós (1580-1668), dramaturgo español del Siglo de Oro, alguacil de Casa y Corte de Madrid.
 Francisco Bernardo de Quirós y Valdés, señor de la casa de Figaredo (1644-1709), diplomático español que durante la Guerra de Sucesión fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante los Estados Generales de las Provincias Unidas (Holanda).
 Francisco Bernardo de Quirós (1650-1708), militar español.
 Francisco Bernardo de Quirós Benavides y Villapadierna, señor de Zalamillas (1678-1710), militar y poeta español que combatió en la Guerra de Sucesión y murió en la Batalla de Zaragoza, autor del poema en bable El Caballu.
 Francisco Bernaldo de Quirós y Cienfuegos, IV marqués de Campo Sagrado (1733-1790), noble y cortesano español que sirvió en Palacio.
 Francisco Bernaldo de Quirós y Mariño de Lobera, V marqués de Campo Sagrado (1760-1835, hijo del anterior), general español que combatió en la Guerra de la Independencia, miembro de la Junta Central, capitán general de Cataluña y de otras regiones y ministro de la Guerra (1815-1817).